USS Harrisburg — кораблі ВМС США, названі на честь Гаррісбург, штат Пенсільванія.

 SS City of Paris (1888)  — океанський лайнер компанії Inman Line. Протягом 1889-1891 та 1892-1893 років утримував Блакитну стрічку Атлантики. Ніс службу у складі ВМС США під час Першої світової війни під назвою «USS Harrisburg». Проданий у 1919 році. Зданий на здам у 1923 році.
 USS Harrisburg (LPD-30) — планований десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо» . Замовлений у 2019 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни